Rivebise, l'homme des plaines est un roman fantastique de Paul B. Thompson et Tonya R. Carter qui se déroule dans l'univers de la série Dragonlance. Il s'agit du premier volume de la collection Preludes II et du quatrième volume de la série Preludes.

Cadre 
Rivebise l'homme des plaines commence dans le village de Que Shu peu avant l'invasion du sud de la guerre de la Lance. Rivebise l'homme des plaines est légèrement différent du reste de la série des Préludes, dans la mesure où Rivebise est inconnu des autres compagnons à cette époque. Cependant, le bâton de cristal bleu de Rivebise était l'un des points centraux de la série originale des Chroniques. Voici l'histoire de la façon dont ce bâton est entré en sa possession.

L'histoire commence avec Rivebise qui subit des épreuves de force et de courage afin d'être autorisé à se fiancer à Lunedor, la princesse de la tribu Que Shu. Le père de Lunedor, Flèchevive, ainsi que de nombreux autres villageois, considèrent ce mariage comme impopulaire. Rivebise est issue d'une famille de parias qui n'est même pas autorisée à vivre dans l'enceinte de la ville. Leur crime était de croire aux vrais dieux au lieu de reconnaître le chef comme un dieu, et Lunedor comme une déesse. Rivebise réussit ses tests, et ainsi Flèchevive donne à Rivebise une quête. Flèchevive demande à Rivebise de quitter Que Shu avec seulement une journée de nourriture et d'eau et de chercher des preuves de l'existence des vrais dieux ; ce n'est qu'après ces preuves que Flèchevive autorisera les fiançailles.

En quittant le village, Rivebise est rejoint par un autre paria de la tribu : Chassepuce. Vieux et un peu fou, Chassepuce est un voyant autoproclamé, qui tente de prédire l'avenir en lisant des glands secoués dans une calebasse. Rivebise et Chassepuce ne sont pas partis longtemps avant de se retrouver participants malgré eux à une guerre civile. En tombant accidentellement dans un puits magique alors qu'ils poursuivaient un voleur, ils découvrent une nouvelle race d'elfes souterrains, qui étaient à l'origine des elfes de Silvanesti, mais qui ont fui Silvanesti pendant les guerres des tueurs de roi. Ces elfes avaient, il y a plus de 2 000 ans, fondé leur cité souterraine de Vartoom qui fonctionnait selon un système de castes composé principalement d'une classe de guerriers, d'une classe de forgerons et d'une classe d'esclaves. Rivebise et Chassepuce se lient d'amitié avec Di An, une esclave elfe. Ils sont faits prisonniers et emmenés chez la reine de Vartoom, Li El, une magicienne elfe cruelle et idéaliste. Par la suite, Rivebise et Chassepuce apprennent l'imminence d'une guerre entre Li El et son ancien amant, le général Mors. Mors reconnaît le mal et la cruauté de Li El pour ce qu'ils sont, et mène une invasion contre elle. Un Rivebise envoûté se bat dans les rangs de Li El, tandis que Chassepuce enseigne à la communauté des esclaves l'art perdu du tir à l'arc et l'utilisation du poivre comme une sorte d'agent biologique. Mors est victorieux, Rivebise est libéré du sort et Vartoom est libéré, mais Mors veut que Chassepuce reste à Vartoom comme ambassadeur et consultant. Rivebise et Chassepuce sont obligés de s'échapper de Vartoom avec l'aide de Di An, qui est à ce moment-là amoureuse de Rivebise. Pendant des kilomètres, ils empruntent des tunnels secrets jusqu'à ce qu'ils arrivent à la cité engloutie de Xak Tsaroth, qui grouille maintenant de gobelins et de Draconiens.

A Xak Tsaroth, les trois hommes rencontrent un sombre clerc nommé Krago, qui se trouve à Xak Tsaroth sous les ordres de la Reine des Ténèbres pour créer davantage de guerriers draconiens. C'est ici que Rivebise reçoit de la déesse elle-même le bâton de cristal bleu de Mishakal. C'est également ici, dans la section de la ville située en surface, que Rivebise voit Di An succomber à une sorte d'agoraphobie. Ses nombreuses années de vie sous terre lui ont donné une peur forte et puissante des espaces ouverts, craignant de tomber de la terre et dans les nuages. En s'échappant de la ville, Chassepuce est touché par une flèche ennemie et meurt. Enfin, c'est à Xak Tsaroth que Rivebise rencontre Khisanth, le dragon noir qui garde la ville et aide à superviser la création des Draconiens.

Lors de leur fuite de Xak Tsaroth, Rivebise et Di An sont entrés dans les marais. Rivebise fut atteint de la fièvre des marais et Di An souffrait encore des effets de son séjour en surface. Mishakal a donné un choix à Rivebise. Il pouvait soit utiliser le bâton pour guérir Di An, soit utiliser le bâton pour se guérir lui-même. Finalement, Rivebise décida d'utiliser le bâton pour guérir Di An, et celle-ci disparaît avec le bâton. Maintenant sans sa preuve des vrais dieux, Rivebise part vers Que Shu pour admettre sa défaite, tandis que Di An est transportée à Vartoom avec le bâton, où elle apporte la preuve des vrais dieux aux elfes souterrains. Pendant le voyage de retour à Que Shu, le bâton se matérialise devant Rivebise. Maintenant que sa quête est achevée, Rivebise poursuit son chemin jusqu'au village et, encore délirant de fièvre, s'effondre aux pieds de Lunedor. L'histoire se termine par la remise du bâton à Flèchevive, qui décidera ensuite s'il constitue une preuve suffisante. Les auteurs ne nous disent pas quelle en sera l'issue.

Personnages principaux 
 Rivebise (Riverwind), fils de Wanderer - Un barbare des plaines, et futur héros de la Guerre des Lances.
 Chassepuce (Catchflea) - Un vieux membre de la tribu dont le nom d'origine était Chassétoile (Catchstar). Flèchevive était un surnom donné par les enfants de la tribu, et il est resté. Il est un voyant et un chercheur des anciens dieux.

Littérature sur Lancedragon
Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1997